Марія Шарапова була чинною чемпіонкою, але знялась через вірусне захворювання шлунку.

Лі На виграла титул, у фіналі перемігши Анджелік Кербер з рахунком  1–6, 6–3, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Верхня половина

Секція 1

Нижня половина

Секція 3 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4=Чвертьфінали

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= С Каратанчева
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= К Бертенс
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ш Пеєр
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ю Гергес
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=17
| RD1-team08=

Кваліфікаційна сітка

Сіяні гравчині 
{{columns-list|2|
  Ярослава Шведова (кваліфікувалася)
  Уршуля Радванська (кваліфікувалася)
  Ваня Кінґ (кваліфікувалася)
  Галина Воскобоєва (знялась)
  Івета Бенешова (1 коло)
  Сільвія Солер-Еспіноса (1 коло)
  Аранча Рус (1 коло)
  Тімеа Бабош (кваліфікаційний матч, щасливий лузер)
  Луціє Градецька (1 коло)
  Бояна Йовановські (1 коло)
  Коко Вандевей (1 коло)
  Лурдес Домінгес Ліно (1 коло)
  Енн Кеотавонг (1 коло)
  Анна Татішвілі (кваліфікаційний матч, щасливий лузер)
  Кікі Бертенс (кваліфікувалася)
  Ольга Говорцова (кваліфікаційний матч)
  Ірина-Камелія Бегу (кваліфікаційний матч)
  Мелінда Цінк (кваліфікаційний матч)
  Лора Робсон (кваліфікаційний матч)
  '''Андреа Главачкова (кваліфікувалася)
  Полін Пармантьє (1 коло)
  Юханна Ларссон (кваліфікувалася)
  Катерина Бондаренко (кваліфікаційний матч)
  Гарбінє Мугуруса (1 коло)
}}

 Кваліфікувалися 

 Щасливі лузери 

  Тімеа Бабош
 ''' Анна Татішвілі

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Western and Southern Open
Western & Southern Open 2012